Юнио́р:

 Юниор — участник юношеских спортивных соревнований, как правило, в возрасте 19—22 лет, в некоторых видах спорта 14—18 лет (более молодой участник — ).
 «Юниор» — российский хоккейный клуб из Кургана.
 «Юниор» — хоккейный клуб из Белоруссии, являющийся фарм-клубом клуба «Юность-Минск».
 «Юниор» — всероссийский конкурс научных работ школьников, проходящий ежегодно в МИФИ.
 «Юниор» — сеть магазинов детских товаров.
 «Юниор» — международная частная сеть футбольных школ. При ней были созданы клубы:
 «Юниор» — бывший любительский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, участвовал в первенстве III дивизиона-2016.
 «Анжи-Юниор» — бывший футбольный клуб из Зеленодольска, один из фарм-клубов «Анжи» в 2017 году.
 «Юниор Севан» — армянский футбольный клуб из города Севан.
 «Юниор-Спутник» — молодёжная команда по хоккею с шайбой из Нижнего Тагила.
 «Динамо-Юниор» — молодёжный хоккейный клуб системы ХК «Динамо Санкт-Петербург».
 «Кристалл-Юниор» — молодёжный хоккейный клуб системы ХК «Кристалл» (Саратов).

См. также